Davidson County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Davidson County (North Carolina)
Davidson County (Tennessee)